Метео-клімати́чні фа́ктори — вітер, температура, тиск, щільність і вологість повітря, товщина хмар, водність туманів. 

Температура може визначатися окремо для холодного і теплої пори року, Чим сильніший вітер, тим далі від джерела він переносить домішки в тому напрямку, куди він дме.
  
Рельєф місцевості і тип підстилаючої поверхні впливають на формування рівня забруднення. В околицях досліджуваного джерела можна виділити окремі ізольовані перешкоди (гребінь гряд, пасмо, бугор, уступ, балка, западина, яр).

Метеорологія